Kosovska nogometna liga, također i kao Prva nogometna liga Kosova, Liga Kosova i Metohije je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1983./84.  Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bila "Liria" iz Prizrena.

Ljestvica 

 Titova Mitrovica - tadašnji naziv za Kosovsku Mitrovicu

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Slaven Zambata i dr: Nogomet 84, Zagreb, 1984, UDK: 796.332"1984", str. 38-39 
  

1983-84 
KOS 1  
1983-84 1
1983-84 1